Американските инвестиции в България включват вливане на капитал – чрез регистрирането на дъщерни предприятия в България, покупката на български ДЦК и КЦК, покупката на дялове и акции на български предприятия и др.

Инвестиции в енергетиката 
 ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток I“

Инвестиции във финансовия сектор 
 Balkan Accession Fund
 БАКБ

Финанси на САЩ
Външноикономическа политика на България
Инвестиции